Battaglia di Custoza del 22-27 luglio 1848: sconfitta dell'esercito piemontese per opera degli austriaci nel corso della prima guerra d'indipendenza;
Battaglia di Custoza del 24 giugno 1866: sconfitta dell'esercito italiano per opera degli austriaci nel corso della terza guerra d'indipendenza.